El término morfo puede referirse a:
 en biología una variedad polimórfica;
 en fonología a un alomorfo.